Gino Colaussi, noto anche come Colaussi II – calciatore italiano
 Giordano Colaussi, noto anche come Colaussi I – calciatore italiano